1367 км, 1367-й киломе́тр — топоним.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1367 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа в Республике Крым. 
 1367 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код  811252.